Zariza () steht für:

 Zarin, siehe Zar
 Czaritza, russischer Passagierdampfer
 Zariza (Wolga), russischer Fluss